Berchtold kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich von Berchtold
 Bedřich Všemír von Berchtold

Robotskapade auktorsförkortningar